

Кундряк — село, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Кундряк — присілок, Уфимський район, Башкортостан